BCP kan verwijzen naar:
Business Continuity plan, zie Business continuity plan
De politieke partij Basotho Congress Party van het koninkrijk Lesotho, zie Basotho Congress Party